Antboy kan hentyde til flere artikler:

 Antboy (bogserie) - bogserie af Kenneth Bøgh Andersen
 Antboy (superhelt) - Hovedpersonen i både bog- og filmserien.
 Antboy (filmserie baseret på bøgerne)
 Antboy (film fra 2013) - film fra 2013
 Antboy: Den Røde Furies hævn - film fra 2014
 Antboy 3'' - film fra 2016